O Violeiro é uma escultura do artista Angelos Ktenas, localizada na cidade de Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás. Foi fabricada em 1889, em homenagem às manifestações culturais da comunidade goianiense. A praça onde a obra se localiza é de domínio popular e, na década de 1960, era ponto de encontro dos violeiros de Goiânia - fato que deu origem ao nome da praça em que se encontra a escultura, na avenida Goiás, Setor Urias Magalhães.

Cultura de Goiânia
Monumentos de Goiânia